Ре́звый — имеет несколько значений: подвижный и весёлый; быстрый, проворный в беге. 

Также известна фамилия Резвый (Резвой).

Персоналии 
Известные носители фамилии (Резвый / Резвой):
Ре́звый
 Резвые — купеческий, затем дворянский род.

 
 Резвый, Павел Васильевич (1864—1911) — петербургский архитектор.
 Резвый, Николай Сергеевич (1884 — после 1917) — петербургский архитектор

 Резвая, Нина Алексеевна (1923—2015) — Герой Социалистического Труда, Заслуженный учитель школы РСФСР, Почётный гражданин Ленинградской области.

Резво́й
 
 Резвой, Модест Дмитриевич (1806—1853) — военный и общественный деятель царствования Императора Николая I.
 Резвой, Николай Петрович (1749—1816) — российский чиновник, городской голова Санкт-Петербурга.
 Резвой, Орест Павлович (1811—1904) — генерал от артиллерии, член Военного совета.
 Резвой, Теодор Павлович (род. 1968) — украинский путешественник, в одиночку пересёкший Атлантический океан в 2001 году на вёсельной лодке.
  (род. 1938) — геолог, украинский путешественник, выйдя на пенсию в одиночку пересёкший Атлантический (2004) и Индийский (2005) океаны на вёсельной лодке.

Населённые пункты 
 Резвый — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.

Корабли 
  «Резвый» («Ворон») — эскадренный миноносец  типа «Сокол».
  «Резвый» — эскадренный миноносец  проекта 7.

См. также 
 Резвая
 Малый Резвый остров — остров в дельте реки Екатерингофки на территории Санкт-Петербурга.

Ссылка